Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1956/57 werd gewonnen door TOGO.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: TOGO (West), HTCC (Zuid), Meppel (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Na onderling overleg werd er afgezien van het spelen van de wedstrijd TOGO-Meppel, aangezien TOGO al reeds zeker was van het landskampioenschap.

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1956/57

Hockey in 1956
Hockey in 1957
 1956/57